Fine Living è il nome di diverse emittenti televisive presenti in più Stati ed edite dal gruppo Scripps Entertainment.

Fine Living (Italia) è stata la versione italiana
Fine Living Network è stata la versione statunitense
Fine Living (Canada) è stata la versione canadese
Fine Living Asia è la versione asiatica
Fine Living EMEA è la versione per Medio Oriente e Nord Africa